Grabovci je lahko:
 Grabovci, Bosna in Hercegovina
 Grabovci, Hrvaška
 Grabovci, Srbija